Prahl er et efternavn, der henviser til blandt andre:
 Bendix Djurhuus Prahl
 Georg Carl Christian Wedel Prahl
 Niels Prahl

Nedertyske efternavne
Danske efternavne
Svenske efternavne